Obermarkt steht für:

 Obermarkt (Freiberg) in Freiberg, Sachsen
 Obermarkt (Görlitz) in Görlitz, Sachsen
 Obermarkt (Worms) in Worms, Rheinland-Pfalz
 den deutschen Namen von Palárikovo

Siehe auch:
 Oberer Markt